Condado de Vermilion es el nombre de 3 condados de Estados Unidos:

 Condado de Vermillion: Condado de Illinois;
 Condado de Vermillion: Condado de Indiana;
 Parroquia de Vermilion: Parroquia de Luisiana, equivalente a un condado.